Буффало-Спрингс может означать:
 Буффало-Спрингс (водохранилище) — водохранилище в округе Лаббок, Техас.
 Буффало-Спрингс (национальный заповедник) — национальный заповедник в Кении.
 Буффало-Спрингс — первоначальное название частного аэропорта Авалон на острове Санта-Каталина, Калифорния.
 Буффало-Спрингс (Техас) — городок в округе Лаббок, Техас.
 Буффало-Спрингс (Клей) — невключённая территория в округе Клей, Техас.
 Буффало-Спрингс (Мекленберг) — невключённая территория в округе Мекленберг, Виргиния.
 Буффало-Спрингс (Нельсон) — невключённая территория в округе Нельсон, Виргиния.
 Буффало-Спрингс (Нью-Мексико) — невключённая территория в округе Мак-Кинли, Нью-Мексико.
 Буффало-Спрингс (Северная Дакота) — невключённая территория в округе Боумен, Северная Дакота.
 Буффало-Спрингс — парк в  в округе Скотт, Кентукки.